Doutreloux est un patronyme porté notamment par :

 Jean-François Doutreloux (1777-1824), homme politique luxembourgeois ;
 Victor-Joseph Doutreloux (1837-1901), prêtre belge, évêque de Liège.